Miejscowości w USA:
 Belmond – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
Gminy w USA:
 Belmond (ang. Belmond Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright